Taloqan Airport är en flygplats i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Takhar, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul. Taloqan Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Taloqan Airport är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordost om Taloqan Airport. Närmaste större samhälle är Taloqan,  kilometer söder om Taloqan Airport.

Trakten runt Taloqan Airport består till största delen av jordbruksmark. Runt Taloqan Airport är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Takhar (provins)